HANS steht für:
 HANS-System, Sicherheitssystem im Automobilsport
 HANS – Der Hamburger Musikpreis, deutscher Musikpreis
 Hanseatische Eisenbahn, deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen

Hans steht für:
 Hans, männlicher Vorname und Familienname
 Kurzzeichen (ISO-15924-Code), vereinfachte Kurzzeichen der chinesischen Schrift

Abkürzung